Lease steht für: 

 einen Vorgang beim Dynamic Host Configuration Protocol
 ein Rechtsinstitut im common law, siehe Landlord and tenant law (England und Wales)

Lease ist der Familienname folgender Personen: 

 Dave Lease (* 1945), britischer Stabhochspringer
 Rex Lease (1903–1966), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Lease-Inseln
 Leasing